Występy w europejskich pucharach serbskiego klubu piłkarskiego FK Vojvodina Nowy Sad.

Wykaz spotkań pucharowych

1961–2000

2001–2020

2021–

Statystyki 
Aktualizacja : 20.11.2022

Bibliografia 
 

FK Vojvodina
Serbskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach